Patrick Wilson (1743–1811) – szkocki astronom i wynalazca
 Patrick Wilson (1798–1871) – szkocki architekt
 Patrick Wilson – nowozelandzki aktor, aktywny od lat 90. XX wieku
 Patrick Wilson (ur. 1969) – amerykański muzyk, perkusista
 Patrick Wilson (ur. 1973) – amerykański aktor